Дми́трий Ива́нович Соколо́в:
 Соколов, Дмитрий Иванович (1788—1852) — русский геолог, член Российской академии.
 Соколов, Дмитрий Иванович (1924—1997) — Герой Советского Союза.